Джо (1971) — французька кримінальна комедія з Луї де Фюнесом
 Джо (2013) — американський драматичний фільм Девіда Ґордона Ґріна